Анѐт Ка̀рол Бѐнинг () е американска актриса.

Биография

Филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Американски актриси
Американски озвучаващи актриси
Носители на Златен глобус
Носителки на награда BAFTA за най-добра актриса
Родени в Топика